Okręty US Navy o nazwie USS "Paul Hamilton", pochodzącej od Paula Hamiltona trzeciego Sekretarza Marynarki:
 Pierwszy "Paul Hamilton" (DD-307) był niszczycielem typu Clemson, który został zwodowany w 1919 i złomowany w 1931.
 Drugi "Paul Hamilton" (DD-590) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1943 i skreślony w 1968.
 Trzeci "Paul Hamilton" (DDG-60) jest niszczycielem typu Arleigh Burke, który został zwodowany w 1993 i nadal pozostaje w służbie (stan na 2007).

Zobacz też 
Aby zobaczyć statek typu Liberty zobacz SS "Paul Hamilton".

Paul Hamilton